Someda – frazione del comune italiano di Moena
 Palazzo Someda – edificio costruito dalla famiglia Someda nella valle del Primiero (Trento).
 Forte Someda – forte militare austro-ungarico in provincia di Trento.
 Domenico Someda – pittore italiano
 Giovanni Someda – ingegnere e professore di elettrotecnica Università di Padova